Emilio puede referirse a:

 Emilio, nombre propio de varón.
 Emilio, o De la educación, tratado filosófico sobre la naturaleza humana escrito por Jean-Jacques Rousseau.
 San Emilio (Buenos Aires), localidad de Argentina.